Zensur steht für:

 umgangssprachlich für Schulnote
 Zensur (Informationskontrolle), politisches Verfahren der Inhaltskontrolle
 Filmzensur, staatliche Kontrolle über Form und Inhalte
 Zensur (Psychoanalyse), im Über-Ich angenommene Instanz

Siehe auch:
 Zensur im Internet
 Selbstzensur (von Menschen, Institutionen)
 zensierte Daten (Statistik)

 Censur (römisches Staatsamt)
 Zensus (Begriffsklärung)